Wallbergstraße, nach dem Wallberg benannt, in altdeutscher Schrift mitunter mit der Wallburg verwechselt, ist der Name von Straßen in verschiedenen Orten und die Adresse beispielsweise denkmalgeschützter Objekte, darunter

Straßen:

 Wallbergstraße (Rottach-Egern), insbesondere in den 1960er Jahren Fahrstrecke des Wallbergrennens

Einzelobjekte:

 Wallbergstraße 4 (Gmund), denkmalgeschütztes ehemaliges Bauernhaus in Gmund am Tegernsee, Ortsteil Sankt Quirin